Zminjak je lahko: 
 Zminjak, hrvaški otoček v Jadranskem morju
 Zminjak, naselje v Srbiji